

Personen 
 Antoinette Spaak (1928-2020), Franstalig Brussels politica, dochter van Paul-Henri
 Bob Spaak (1917-2011), Nederlands sportjournalist en presentator
 Catherine Spaak (1945-2022), Frans actrice en zangeres, dochter van Charles
 Charles Spaak, Belgisch scenarioschrijver actief in Frankrijk, verzetsstrijder
 Claude Spaak, Belgisch scenarioschrijver actief in Frankrijk, verzetsstrijder, echtgenoot van Suzanne
 Isabelle Spaak, Belgisch romanschrijfster en journaliste, kleindochter van Paul-Henri
 Jacques Joseph Spaak, Brussels schilder en dichter
 Louis Spaak, Brussels architect
 Marie Spaak geboren Janson, Belgisch politica, eerste vrouwelijke senator, echtgenote van Paul, moeder van Charles, Claude en Paul-Henri
 Paul-Henri Spaak, Belgisch socialistisch politicus en regeringsleider
 Paul Spaak, Belgisch advocaat, dichter en toneelschrijver, echtgenoot van Marie, vader van Charles, Claude en Paul-Henri
 Suzanne Spaak geboren Lorge, verzetsstrijdster, eerste echtgenote van Claude

Belgisch kabinetten met Paul-Henri Spaak als premier 
 Regering-Spaak I, 1938-1939
 Regering-Spaak II, 1946
 Regering-Spaak III, 1947-1948
 Regering-Spaak IV, 1948-1949

Overig 
 spaak (wiel), onderdeel van een wiel
 Spaak (film), film van Steven de Jong uit 2017